Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans 1994 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes des moins de 20 ans. Cette édition a lieu à Wuppertal, en Allemagne.

L'équipe du Portugal des moins de 20 ans remporte sa  européenne de rink hockey et sa troisième consécutive.

Participants 
Dix équipes prennent part à cette compétition.

Résultats

Groupe A 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Groupe B 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Phase finale 

 -  : 3 - 1

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats

1994
Rink hockey masculin des moins de 20 ans
Rink hockey masculin des moins de 20 ans 1994
Sport à Wuppertal
Rink hockey en Allemagne
Europe masculin des moins de 20 ans
Sport en Allemagne en 1994